Бувельмо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Омон. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08080.

Коммуна расположена приблизительно в 190 км к северо-востоку от Парижа, в 75 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 22 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 96 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 62 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 47 были экономически активными, 15 — неактивными (показатель активности — 75,8 %, в 1999 году было 66,0 %). Из 47 активных работали 44 человека (22 мужчины и 22 женщины), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 15 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 10 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны